La Korvpalli Meistriliiga 2014-2015 è stata la 24ª edizione del massimo campionato estone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Tartu Ülikool/Rock.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015
2014-2015